Lavender est le terme anglais pour lavande.

Patronymie 

 Catherine Hardy Lavender (1930-2017), athlète américaine spécialiste du sprint
 Jantel Lavender (née en 1988), joueuse américaine de basketball
 Maky Lavender (né en 1995), rappeur auteur-compositeur-interprète canado-haïtien

Nom d'œuvres en anglais

Autres 

 Lavender, ferry japonais

Voir aussi 
 Robe lilas du chat